Sext Appuleu, pare del següent
 Sext Appuleu (cònsol 29 aC)
 Sext Appuleu (cònsol any 14)
 Sext Appuleu, fill de l'anterior